

Geografia 
 Mos – comune della Galizia (Spagna)

Sigle 
 Metal-oxide-semiconductor -metallo-ossido-semiconduttore, tecnologia utilizzata nei MOSFET
 Microsoft Office Specialist – certificazione per l'uso di applicativi Microsoft Office
 Mean Opinion Score – misura della chiarezza di una trasmissione telefonica

Codici 
 MOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moses Point (Stati Uniti)
 mos – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mossi

Grammatica 
 mos – (al genitivo, moris: termine latino con il significato di "uso", "consuetudine"-  "costume") radice etimologica del termine italiano morale

Informatica 
 MOS Technology – azienda statunitense produttrice di circuiti integrati
 MOS – sistema operativo dei mainframe Olivetti LINEA 1 prodotti negli anni 80 (1982) in Italia

Storia 
 mos – (plurale: mores) costumi e usanze di tipo giuridico-religioso-sacrale della Roma antica anche conosciuti come mos maiorum

Persone 
 Mos (1931-1977) – illustratore italiano